Vain elämää, serie televisiva
 Vain elämää, primo album musicale tratto dall'omonima serie
 Vain elämää jatkuu, secondo album musicale tratto dall'omonima serie
 Vain elämää - Kausi 2, terzo album musicale tratto dall'omonima serie
 Vain elämää - Kausi 2 jatkuu, quarto album musicale tratto dall'omonima serie